Eugen Șendrea (n. 25 februarie 1951, Bacău – 31 iulie 2016, Bacău) a fost un istoric român care a studiat în special orașul Bacău. A fost unul dintre cei mai citiți și mai prolifici autori băcăuani.

În 2008, a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău.

Maria Șendrea, soția lui,a fost primul caz de transplant de inimă din țară. În 1972, ea a fost operată la Cape Town (Africa de Sud) de doctorul Christiaan Barnard.

Lucrări publicate 
 „Istoria comorilor din Bacău”
 „Istoria pe placul tuturor”
 „Istoria Universității din Bacău”
 „Eroi băcăuani în lupta pentru independența și unitatea României”
 „Istoria Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” din Bacău”
 „Istoria nevăzătorilor din Bacău”
 „Jafuri și crime din istoria Bacăului”
 „Istorisiri ciudate”
 „Iubiri vestite”
 „Pe urmele lui Ștefan cel Mare în Bucovina și în Țara Moldovei”
 „Istoria municipiului Bacău”
 „Povestea lui Gavril Buzatu-ultimul călău din Moldova”
 „Istoria necunoscută a Bacăului” (2013) 
 „Coordonator revista Studențimea Băcăuană"

Au rămas în manuscris mai multe lucrări, printre care „Istoria Cimitirelor din Bacău” și o istorie a restaurantelor,  care urmau să vadă lumina tiparului atunci când ar fi existat bani.

Note

Legături externe 
 A murit istoricul bacauan Eugen Sendrea, 31 iulie 2016, Desteptarea.ro

Istorici români
Băcăuani